Jack Collins ist der Name folgender Personen:

 Jack Collins (1912–2001), US-amerikanischer Schachspieler und -trainer, siehe John W. Collins
 Jack Collins (Schauspieler) (1918–2005), US-amerikanischer Schauspieler

Jack Collins steht für:

 Jack Collins, Cocktail, siehe Collins (Cocktail) #Zubereitung